МЛБ в сезоне 2002 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Анахайм Энджелс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
2002 год в бейсболе
Спорт в Северной Америке в 2002 году